Šklendrovec je lahko:

Šklendrovec, naselje v občini Zagorje ob Savi
Šklendrovec, ki teče skozi vas Šklendrovec (desni pritok Save)